Warden, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Warden (Nyugat-Virginia)
 Warden (Washington)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Warden (Szabadállam)

 Egyesült Királyság
 Warden (Kent), Anglia
 Warden (Northumberland), Anglia

 Kanada
 Warden (Québec)